Ženská čtyřhra Zavarovalnica Sava Portorož 2022 probíhala na přelomu první a druhé poloviny září 2022. Do deblové soutěže portorožského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu vstoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-slovenský pár Anna Kalinská a Tereza Mihalíková, jehož členky nestartovaly společně, když Kalinská do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal ukrajinsko-český pár Marta Kosťuková a Tereza Martincová, který ve finále zdolal španělsko-slovenskou dvojici Cristina Bucșová a Tereza Mihalíková po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour vybojovaly první kariérní tituly.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Slovenia Open
WTA Tour 2022